Olson est un nom propre suédois et américain qui peut faire référence à :

Patronyme

 Aaron Olson (1978- ) est un joueur de basket-ball néo-zélandais.
 Barbara Olson (1955-2001) est une des victimes des attaques anti-américaines.
 Bengt Olson (1930- ) est un artiste peintre suédois.
 Bobo Olson (1928-2002) est un boxeur américain.
 Bree Olson (1986- ) est une actrice de cinéma pornographique américaine.
 Charles Olson (1910-1970) est un poète américain.
 Clifford Olson (1940-2011) est un tueur en série canadien.
 Culbert Olson (1876–1962) était un homme politique américain.
 Eddie Olson (1922-1995) était un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.
 Eric T. Olson, amiral américain.
 Frank Olson (1910–1953) est un scientifique américain.
 Garrett Olson (1983- ) est un joueur américain de baseball. 
 Gregg Olson (1960- ) est un lanceur de relève droitier au baseball américain.
 James Olson (1930-2022) est un acteur américain.
 Jeff Olson (1945- ) est un acteur américain.
 Johnny Olson (1910-1985) est un acteur américain.
 Josh Olson est un scénariste, réalisateur et producteur américain.
 Kaitlin Olson (1975- ) est une actrice américaine.
 Lute Olson (1934-2020) est un entraîneur américain de basket-ball.
 Mancur Olson (1932-1998) est un économiste et un sociologue américain.
 Michael Olson (1966-) est un évêque catholique américain.
 Nancy Olson(1928- ) est une actrice américaine.
 Olivia Olson (1992- ) est une actrice et chanteuse américaine.
 Ragnar Olson (1880-1955) est un cavalier suédois.
 Roger Olson (1952- ) est un théologien baptiste américan
 Sara Jane Olson (1947- ) est un membre de l'Armée de libération symbionaise.
 Storrs L. Olson (1944-2021) est un biologiste et ornithologue américain.
 Timothy Olson (1983- ) est un athlète américain.
 Toby Olson (1937-) est un poète et romancier américain.
 Victor Olson (1924-2007), est un peintre et illustrateur américain.

Pseudonyme 

 Olson est un dessinateur de bandes dessinées.

Musique 
 Olson III est une œuvre du compositeur américain Terry Riley. 

Patronyme américain